Ливен — фамилия и топоним.

Известные носители 
 Ли́вены (; ; ) — род остзейского дворянства.
 Граф Ливен () — наследственный титул пэрства Шотландии.

А

В, Г 
 Ливен, Вильгельм Карлович (1800—1880) — генерал от инфантерии (с 1859), генерал-адъютант (с 1845).
 Ливен, Генрих Иоганн (1732—1815) — геральдист и генеалог остзейского дворянства, живший и работавший в Российской империи.

Д 
 Ливен, Дарья Христофоровна (урождённая Бенкендорф; 1784—1857) — светская львица, хозяйка популярного лондонского салона.
 Ливен, Доминик (род. 1952) — британский историк.

Е 
 Ливен, Елена Александровна (1842—1917) — камер-фрейлина, начальница московского Елизаветинского (до 1894) и Смольного (1895—1917) институтов благородных девиц.

И

К 
 Ливен, Карл Андреевич (1767—1844) — генерал от инфантерии (с 1827), министр народного просвещения Российской империи, член Государственного совета Российской империи.

М 
 Ливен, Максим Вильгельмович (1751—1828) — генерал-майор.
 Ливен, Мария Александровна — княжна, московская домовладелица.
 Ливен, Матвей Григорьевич (1698—1762) — генерал-лейтенант (1755).

О — С 
 Ливен, Ольга Андреевна (в монашестве Серафима; 1913—2004) — игуменья Княжевского женского монастыря (1949—2004) Болгарской старостильной церкви.
 Ливен, Павел Иванович (1821—1881) — российский государственный деятель.
 Ливен, Софья Павловна (1880—1964) — религиозный деятель евангельских христиан, писательница.

Х 
 Ливен, Хайнц (1928—2021) — немецкий актёр кино, телевидения и театра.
 Ливен, Христофор Андреевич (1774—1838) — генерал от инфантерии, генерал-адъютант (с 1798).

Ш, Ю 
 Ливен, Шарлотта Карловна (1743—1828) — статс-дама (с 1794).
 Ливен, Юрий Григорьевич (1696—1763) — генерал-аншеф русской армии.

Топоним 
 Ливен — город в округе Файф, Шотландия, Великобритания.
 Ливен — река в Шотландии, берёт начало в озере Лох-Ливен и впадает в залив Ферт-оф-Форт около одноимённого города.
 Ливен — река в Шотландии, берёт начало в озере Лох-Ломонд и впадает в реку Клайд.
 Ливен — деревня в графстве Ист-Райдинг-оф-Йоркшир, Англия, Великобритания.
 Ливен — река в Англии, приток Тисы.
 Ливен — тауншип в округе Поп, Миннесота, США.

См. также 
 
 
 Либен

Примечания